Stavantenne har flere specialiseringer:
 Stavformet monopolantenne.
 ferritantenne - rammeantenne på en ferritstav.